Чарлс Денис Бучински (), по-известен като Чарлс Бронсън, е американски актьор, популярен изпълнител на екшън роли.  От 1980 г. има звезда на Холивудската алея на славата. Долф Лундгрен, Арнолд Шварценегер, Брус Уилис, Чък Норис, Стивън Сегал, Уесли Снайпс, Жан-Клод Ван Дам и Силвестър Сталоун.

Биография 
Чарлс Бучински е роден на 3 ноември 1921 г. в планинското село Еренфелд, Пенсилвания, в бедно семейство на емигранти от татарско-литовски произход. Той е 11-ото от общо 15 деца. През 1943 година е призован на служба в армията на САЩ, където служи като картечар на бомбардировач Boeing B-29 Superfortress.

След края на войната решава да стане актьор. В годините на маккартизма сменя своята литовска фамилия с англосаксонската Бронсън.

Знаменити са неговите участия в уестърните „Великолепната седморка“, „Имало едно време на Запад“, военния екшън „Мръсната дузина“, и особено в крими поредицата „Смъртоносно желание“ (на английски език Death Wish).

През 1971 г. получава специален „Златен глобус Хенриета“ в категорията „Любим световен филмов актьор“.

Снима се освен в холивудски, и в много италиански и френски филми.

Филми

Телевизия

Източници

Външни препратки 

 
 
 Чарлс Бронсън Фен сайт
 Чарлс Бронсън  Японски фен сайт

Американски актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Американци от литовски произход
Американски военни дейци от Втората световна война
Пенсилванци
Починали в Лос Анджелис